Cybele steht für:
 (65) Cybele, Asteroid
 Cybele (Band), norwegische Band
 Kybele, griechische Göttin, siehe Kybele- und Attiskult
 Cybele (Sängerin) († 2014), brasilianische Sängerin